Un soliflore peut désigner :
 en art floral, un vase destiné à ne contenir qu’une tige de fleur ;
 en parfumerie, un parfum avec une unique dominante florale.